NGC 5332 (другие обозначения — UGC 8773, MCG 3-35-30, ZWG 102.70, PGC 49243) — галактика в созвездии Волопас.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5332
Волопас (созвездие)